Юрий Ермаков:
 Ермаков, Юрий Александрович (род. 1962) — российский и советский футболист, тренер. Игрок в футзал.
 Ермаков, Юрий Владимирович (род. 1970) — советский и украинский гимнаст.